Osoby o nazwisku Słowiński:
 Andrzej Słowiński – pułkownik, profesor nauk medycznych
 Lech Słowiński – profesor filologii polskiej
 Paweł Słowiński – zawodnik Muay Thai i K-1
 Roman Słowiński – profesor, doktor habilitowany, inżynier automatyki i robotyka oraz informatyki
Inne:
 Słowiński Park Narodowy
 język słowiński